Общество архитекторов-художников (ОАХ) (Императорское общество архитекторов-художников, Петроградское общество архитекторов-художников, с 1924 — Ленинградское общество архитекторов-художников) — творческое объединение архитекторов Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда).

Основано в Санкт-Петербурге в декабре 1903 года. Упразднено в 1932 году в связи с образованием Союза советских архитекторов (ССА) и созданием его Ленинградского отделения (ЛОССА).

История 
Общество архитекторов-художников (ОАХ) было основано в Санкт-Петербурге 15 октября 1903 года профессорами и выпускниками Императорской Академии Художеств — Л. Н. Бенуа, А. А. Грубе, Н. Козловым, Г. И. Котовым, Б. Николаевым, А. Н. Померанцевым, М. Т. Преображенским, П. Ю. Сюзором, В. П. Цейдлером.

В 1906—1916 и 1927—1935 годах ОАХ издавало «Ежегодник Общества архитекторов-художников», в 1914—1917 годах — журнал «Архитектурно-художественный еженедельник».

При Обществе были образованы и действовали:
 Комиссия по изучению и описанию памятников Старого Петербурга (1907 г.);
 Комитет Музея Старого Петербурга (1909—1918 гг.);
 Комитет Историческо-архитектурной выставки (1911 г.; состоялась в залах Императорской Академии художеств);

После 1917 года деятельность общества прекратилась; восстановлено под названием «Ленинградское общество архитекторов-художников» в 1922 году. В 1927 году был возобновлён выпуск «Ежегодников». Кружок архитекторов-художников был образован в Москве; кратковременно Общество архитекторов-художников работало в Киеве. В 1927 году ОАХ насчитывало 152 члена.

В разное время председателями общества были П. Ю. Сюзор, М. С. Лялевич, Л. Н. Бенуа, А. А. Грубе, В. С. Рожновский.

Конкурсы, объявленные Обществом 
Общество провело более 150 конкурсов на различные сооружения. В советское время были проведены следующие конкурсы:
 Памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала (1924 г.; совместно с Ленинградским Обществом архитекторов)
 Боткинская больница в Ленинграде (1926 г.)
 Хлебозавод в Ленинграде (1926 г.)
 Фасад Катушечной фабрики имени т. Володарского в Ленинграде
 Токарная мастерская Наждачно-механического завода «Ильич» на Васильевском острове в Ленинграде (1926 г.)
 Внутренняя отделка и меблировка пассажирских помещений теплоходов Крымско-Кавказской линии (1927 г.)
 Крематорий на Волковом кладбище в Ленинграде (1929 г.)

Издания Общества 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 1. C.-Петербург. 1906 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 2. C.-Петербург. 1907 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 3. C.-Петербург. 1908 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 4. C.-Петербург. 1909 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 5. C.-Петербург. 1910 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 6. C.-Петербург. 1911 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 7. C.-Петербург. 1912 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 8. C.-Петербург. 1913 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 9. Петроград. 1914 г.
 Архитектурно-художественный еженедельник. C.-Петербург — Петроград. 1914 г. № 1-52
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 10. Петроград. 1915 г.
 Архитектурно-художественный еженедельник. Петроград. 1915 г. № 1 — 52.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 11. Петроград. 1916 г.
 Архитектурно-художественный еженедельник. Петроград. 1916 г. № 1 — 52.
 Архитектурно-художественный еженедельник. Петроград. 1917 г. № 1 — 35.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 12. Ленинград. 1927 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 13. Ленинград. 1930 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 14. Ленинград. 1935 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 15-16 (1-2). Ленинград. 1940 г.

Члены Общества 
 Баумгартен, Евгений Евгеньевич
 Белогруд, Андрей Евгеньевич
 Бенуа, Леонтий Николаевич
 Галензовский, Стефан Петрович
 Гельфрейх, Владимир Георгиевич
 Ильин, Лев Александрович
 Курбатов, Владимир Яковлевич
 Лангбард, Иосиф Григорьевич
 Лансере, Николай Евгеньевич
 Лишневский Александр Львович
 Мунц, Оскар Рудольфович
 Перетяткович, Мариан Марианович
 Покровский, Владимир Александрович
 Рерих, Николай Константинович
 Руднев, Лев Владимирович
 Таманов, Александр Иванович
 Сюзор, Павел Юльевич — председатель Общества (с 1903 г.)
 Фомин, Иван Александрович
 Щуко, Владимир Алексеевич
 Щусев, Алексей Викторович

См. также 
 Петербургское общество архитекторов

Примечания

Источники архивные 
 Центральный государственный исторический архив С.-Петербурга (ЦГИА СПб).
 Центральный государственный архив С.-Петербурга (ЦГА СПб).
 Государственный музей истории Санкт-Петербурга, ф. 1, оп. 1.

Литература 
 Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Выпуск 17. Кононенко Е. А. — составитель. СПб.: ГМИСПб. 2008 г.
 Илларионова Л. И. Общество архитекторов-художников: К 95-летию основания // Петербургские чтения, 98-99. СПб., 1999. С. 199—201.

Ссылки 
 Общество архитекторов-художников//Энциклопедия Санкт-Петербурга 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников на сайте Государственной публичной научно-технической библиотеки России 

Объединения архитекторов СССР
Организации Санкт-Петербурга
Организации, основанные в 1903 году
Организации, закрытые в 1932 году
Объединения архитекторов Российской империи